Чемпіонат Португалії з футболу 1997—1998 — 64-ий сезон португальського Прімейра Дивізіону. Чемпіонський титул вчетверте поспіль здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Брага взяв участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 як фіналіст Кубку Португалії 1997—1998.
2. Клуб Леса був понижений у класі адміністрацією змагання.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Португалії на soccerway 
 Чемпіонат Португалії на rsssf 

1997—1998
Португалія
Португалія
1997 у Португалії
1998 у португальському спорті